Barcarola pode se referir a:

 Barcarola (música), forma de composição musical
 Barcarola (poesia), tipo de poema
 Les contes d'Hoffmann, ópera de Offenbach que tem a ária "Barcarola" ("Barcarolle")

Ver também

Desambiguações de artes